СГТИ — аббр., используемая в названиях российских вузов.

 Северский государственный технологический институт (город Северск, Томская область)
 Свердловский государственный театральный институт (период эпохи СССР, город Свердловск, ныне город Екатеринбург)